Ludwig Kiel ist der Name folgender Personen:

* Ludwig Kiel, eigentlicher Name von Ludwig Carinus (1496–1569), Schweizer Humanist und Arzt
 Ludwig Kiel (Maler) (1793–1851) auch Lev Kil, russischer Maler
 Ludwig Kiel (Sänger) (1802/1807–1857), deutscher Opernsänger (Tenor)